Kobolde steht für:
 Kobolde (Spiel), Rollenspiel von Pegasus Spiele
 Die Kobolde, Roman von Karl-Heinz Witzko (2007)

Siehe auch:
 Kobold